Садир — село, Панфіловський район, Алматинська область, Казахстан
 Садир — назва села Слов'янське Роздольненського району Автономної Республіки Крим України до 1944 року